Керчь:

 Керчь — город в Крыму.
 Керчь — муниципальное образование в статусе городской округ в составе Республики Крым, Российская Федерация.
 Керчь — крепость в Крыму.
 Керчь — железнодорожная станция в Керчи.
 Керчь — река в Кемеровской области, приток Чебулы.
 (2216) Керчь — астероид, названный в честь крымского города.

Корабли
Керчь — название нескольких кораблей советского флота.

 Керчь — один из мониторов типа «Азов»;
 Керчь — эсминец Российского Императорского флота;
 Керчь — лёгкий крейсер советского флота (до 1945 года носил название Emanuele Filiberto Duca D’Aosta);
 Керчь — большой противолодочный корабль проекта 1134Б.

См. также 
 Керчь-Южная
 Керченский горсовет